Eutanasia – procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica.
 Suicidio assistito – l'aiuto portato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio.
 Sedazione terminale – somministrazione intenzionale di farmaci per ridurre fino ad annullare la coscienza del paziente allo scopo di alleviare sintomi fisici o psichici intollerabili nelle condizioni di imminenza della morte.

Pagine correlate
 Diritto di morire
 Morte dignitosa

Morte